Buhweju (district), district in Oeganda
 Koninkrijk Buhweju, voormalig koninkrijk in Oeganda